Sammy Samir (en árabe: سامي سمير, en hebreo: סמי סמיר) nacido en 1972 en Jerusalén, es un actor israelí de cine y teatro, director, productor, escritor y Life Coach.

Carrera 
Sammy Samir, nacido en Jerusalén el 25 de septiembre de 1972, es actor, entrenador de vida, director de teatro y escritor. Obtuvo un título en literatura y teatro, se graduó de la Escuela de Artes y del estudio de actuación profesional Nisan Native en Jerusalén. Su primer rol en un largometraje fue a la edad de 18 años en Cup Final (1991) dirigida por Eran Riklis. Actuó en Munich (2006) dirigida por Steven Spielberg y en Ágora (2009) dirigida por Alejandro Amenábar, donde interpretó a Cyril de Alejandría. Su primera obra profesional fue con el mimo internacional Hanoch Rosenn (Eno, uno de los estudiantes de Marcel Marceau) en la historia clásica El Libro de la Selva de Rudyard Kipling. Después de su graduación en el estudio de actuación profesional, ingresó al Teatro Gesher dirigido por Yevgeny Aryeh donde continuó con su formación profesional; actuó el papel principal de Don Juan de Moliere. 

En la cumbre de su trayectoria teatral comprendió que el arte del escenario o una carrera en actuación como tal no era su objetivo final, sino una herramienta hacia el descubrimiento de uno mismo. Continuó su formación fuera del teatro convencional e indagó en investigación práctica explorando formas artísticas tanto ortodoxas como no ortodoxas, a través de las cuales desarrolló un enfoque único hacia el arte del escenario y el desarrollo humano. Es investigador asociado de Maud Robart con quien desde 1994 ha estado realizando investigaciones prácticas sobre cánticos integrando múltiples vías de exploración. Esta investigación está enfocada primordialmente en prácticas de canciones ritualistas afro-haitianas y en las técnicas interpretativas asociadas intrínsecamente con estos cantos. La Sra. Robart trabajó con el director de teatro Polaco Jerzy Grotowski de 1977 a 1993 en Haití, Polonia, Estados Unidos, e Italia. Sammy fue director artístico del Teatro Psik explorando La Comedia del Arte. Se embarcó en una amplia investigación con el Rabino Baruch Brener explorando El Arte del Origen (The Art Of The Origin) y su aplicación al arte del escenario. Juntos fundaron el Centro de Investigación Multicultural de Teatro en Jerusalén. Fundó en México El Alambique – Centro de Educación Transformativa. Es fundador y director de Black Diamond – Entrenamiento profundo y de alto nivel para líderes de opinión, políticos, compañías, empresarios y empresarias, individuos y la industria de los medios y del entretenimiento. El entrenamiento Black Diamond está basado en los cambios fundamentales del individuo y del grupo. Black Diamond se apoya en áreas como psicología, psicología mística, psicoanálisis, psicoterapia, coaching para medios de comunicación, coaching individual, comunicación masiva e interpersonal, todo ello incluido en un protocolo riguroso que ha demostrado producir cambios genuinos. Black Diamond es un programa hecho a la medida que rompe paradigmas en el campo de la transformación y el desarrollo humanos.

Es autor de El Sol de la Fe – un libro testimonial filosófico escrito en prosa y poesía. El libro trata la cuestión de la identidad y la revitalización de la fe, de perder a un ser querido y las diversas formas de sobrellevarlo.

Historia Familiar 
Sammy Samir forma parte de una amplia familia artística; su padre Nabih Muyhyidin Sarhan (Yoseph Samir 1938-2014) es uno de los poetas más prominentes y controvertidos de Egipto, conocido como Iben el Riff, que en árabe significa “el hijo del campo”. Su padre es reconocido con este nombre en todo el mundo arábigo, y por su trabajo como locutor de radio y periodista durante el periodo de presidencia de Gamal Abdel Nasser. Este nombre denota su relación con la clase baja folklórica pobre. Iben el Riff escribió una gran cantidad de libros de poesía con una sola convicción: servir como la voz de la gente pobre oprimida y los campesinos de Egipto. Fue la voz que habló por el beneficio de la multitud de Egipto, creyó que Nasser convertiría a cada campesino en el dueño de su propia tierra, así como él lo prometió, pero fue gradualmente engañado. 

En 1967, Iben el Riff se visitó con su uniforme de voluntario militar como lo había hecho en 1956 cuando se encontró por primera vez confrontando a los ingleses y los franceses, y fue a Cantara, situado en el lado este del Suez Canal para unirse a las fuerzas armadas en defensa del Canal en la Guerra de los Seis Días. Cuando la guerra se desató en 1967, primero quería la victoria a favor de su país, aunque no estaba seguro de que la causa de Egipto fuera justa. Le pidieron que compusiera poemas de guerra para la Radio Cairo y las compuso con rebatimiento; intuyó las mentiras que se escondían detrás de la propaganda. Argumentó apasionadamente que los egipcios no combatían porque no sabían para qué estaban peleando. En medio de la batalla, mientras escuchaba anuncios de radio de sus colegas y leía sus artículos en los que declaraban la victoria de las fuerzas egipcias contra Israel, lo cual era mentira, no pudo abstenerse de opinar sobre lo que en realidad estaba ocurriendo, contradiciendo todo lo que sus antecesores habían dicho a través de un poema enfático que escribió. La agitación ocurrió al final de la Guerra de los Seis Días, cuando desafió al general al-Fariq Murtagi (comandante de las fuerzas egipcias derrotadas) por las mentiras que fueron impuestas en la gente, y lo enviaron a la cárcel. Después de siete meses de humillación y tortura, su liberación llegó de manera sorprendente después de enviar secretamente una carta a un oficial del ejército que era amigo suyo. Al saber que estaba por pertenecer a la lista negra, tomó la decisión de dejar Egipto junto con su esposa, quien estaba embarazada, y cruzó ilegalmente el desierto hacia Libia, para ser eventualmente regresados. Subsecuentemente cruzaron la frontera de regreso a Libia, esta vez con la promesa que el poeta había hecho al primer ministro de Egipto de no escribir difamaciones en contra de Egipto y de no provocar conflictos, lo cual le permitió a él y a su esposa obtener sus pasaportes de vuelta (éstos habían sido confiscados antes de su escape). Desde la capital Trípoli continuaron hacia Malta, un país del sureste europeo en el Mar Mediterráneo, y de Malta fueron a Roma donde obtuvieron ayuda de un clérigo que recaudaba dinero de pasajeros en el aeropuerto para que pudieran comprar sus boletos. 

Al llegar, tomaron un tren para Bríndisi (un puerto importante para el comercio entre Grecia y el Medio Oriente). De ahí viajaron en lancha a Atenas Grecia, y continuaron hacia Israel. Fue un viaje arduo y exhaustivo, lleno de experiencias tristes, sufrimiento inhumano y un anhelo de hogar. Recibieron asilo (con una identidad prestada) en Jerusalén. Nabih Muhyiddin Sarhan y Nabawiya Ibrahim Musa se convirtieron en Joseph y Lili Samir, nuevos inmigrantes que vivían en Jerusalén. Le tomó tiempo a Nabawiya acostumbrarse a su nuevo nombre, y a menudo llamaba a su marido por su nombre original. Ocultaron su verdadera identidad y religión por ocho largos años. Sus hijos estudiaron en escuelas judías y celebraron sus festividades. Cuando el presidente de Egipto Anwar Sadat llegó a Israel el 19 de noviembre de 1977, su verdadera identidad fue expuesta por un comentario que el poeta hizo al presidente en una conferencia de prensa a la que asistió. Poco tiempo después fue invitado, junto con su hija Haya de 8 años, a un famoso programa de televisión de entrevistas donde reveló su historia de vida. Durante el programa el entrevistador le preguntó a Haya qué se sentía ser árabe, una pregunta que la dejó perpleja y confundida.  

Haya Samir es cantante, compositora y poeta, y se especializa en música tradicional israelí, escribiendo en diferentes géneros con base en formas clásicas y tradicionales. Nació en Jerusalén y se graduó de la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Fue la primera musulmana árabe en ofrecer servicios en el ejército israelí. Hizo sus servicios obligatorios en una banda militar donde cantó una canción famosa de paz (Shir LaShalom), consiguiendo con ella reconocimiento nacional. Esta se convirtió en su canción característica durante los primeros años de su carrera. Poco tiempo después de su servicio militar, lanzó su primer álbum Kol Kore seguido de la participación en varios musicales, entre ellos uno sobre la historia de Peter Pan, que fue un gran éxito en taquillas. La carrera artística de Haya Samir comenzó a sus seis años como miembro del conjunto folklórico egipcio de su padre. El grupo incluía israelíes, judíos de países árabes, y palestinos, y aparecía frente a audiencias árabes en todo el país. A sus 14 años, Haya se unió como solista a la banda israelí folklórica representativa Horah Jerusalem. La banda presentó ante comunidades judías en todo el mundo durante casi cinco años, exhibiendo lo mejor del folklore israelí y adaptando influencias de tradiciones europeas jasídicas, yemeníes y beduinas. Su padre la motivó a promover temas de fraternidad y paz en su propio trabajo. Mientras Haya continúa sus estudios, dirige el taller de estudios folklóricos en la Academia de Música y Danza de Jerusalén bajo la recomendación del Maestro Zubin Mehta. También se ha presentado en Israel con la Orquesta Filarmónica de Israel y en Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Tres de sus trabajos fueron presentados durante el 70 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Israel. Sus composiciones musicales hacen uso de diferentes orientaciones culturales que intersectan y se mezclan entre ellas. Samir cree que el lenguaje musical es capaz de llevar al corazón humano a provincias de tranquilidad y sobrecogimiento. 

Su hermana menor Hagar, nacida el 15 de junio de 1987, es también cantante y compositora. Le tomó cinco años crear su primer álbum. Colaboró con su padre quien también escribió las letras en árabe. Creó un lenguaje musical único transmitiendo un profundo mensaje de paz entre naciones, un mensaje que se sintió obligada a compartir con el resto del mundo. Su vida tan singular le provocó el deseo de unir a la gente sin importar sus diferencias. Compuso ritmos diversos basados en motivos clásicos egipcios, que hablan directo al corazón. Ella dice: “Canto con la voz de mi alma, con la pasión de tender un puente entre las personas”. Todos estos elementos dieron luz a un género musical innovador que invita a personas de todas las naciones, razas, géneros y religiones a unirse a través de la música y la danza, un “ritmo egipcio que provoca en todos bailar en armonía”.

Black Diamond Coaching 

Un día, Sammy recibió de su amigo y colega rabino Baruch Brener, un libro llamado El coloquio de los Pájaros, de Farid ud-Din Attar, un poeta místico y un teórico de sufismo. Su amigo judío, al salir de la sinagoga, le entregó el libro diciendo: “lee esto, te puede parecer interesante”. La experiencia de leer el libro le permitió por primera vez reconectar con su tradición perdida, y asumir su origen. Desarrolló una profunda inclinación por el camino místico en el islam e indagó en Psicología Mística, Sufismo, Cábala, el Viejo y el Nuevo Testamento, el Sagrado Corán, Alquimia, Astro-Teología, Astronomía, y Fisionomía. 

En 2007 fundó Black Diamond: entrenamiento profundo y de alto nivel para líderes de opinión, políticos, compañías, líderes empresariales, individuos y la industria de los medios y del entretenimiento. El entrenamiento Black Diamond está basado en los cambios fundamentales del individuo y del grupo. Black Diamond se apoya en áreas como psicología, psicología mística, psicoanálisis, psicoterapia, coaching para medios de comunicación, coaching individual, comunicación masiva e interpersonal, todo ello incluido en un protocolo riguroso que ha demostrado producir cambios genuinos. 

A través de un proceso de práctica e investigación, llamó a su enfoque Coaching comprensivo, derivado de la descripción de Carl Jung en comentarios de El Secreto de la Flor Dorada: “Estamos enormemente tentados a convertir todo en propósito y método que yo deliberadamente me expreso en términos muy abstractos para evitar causar un prejuicio en una dirección u otra”.

Su objetivo con este coaching es sanar, transformar actitudes negativas, valores y creencias equivocados trabajando intensivamente con el individuo, partiendo desde el entendimiento de que la transformación que logramos será “refractada” dentro del grupo, el entorno de trabajo, y a la sociedad. El proceso de coaching no se enfoca exclusivamente en un análisis teórico o informativo, si no que genera acción: “nuestros pensamientos se vuelven palabras, y nuestras palabras se transforman en acción”. Black Diamond es un programa hecho a la medida que rompe paradigmas en el campo de la transformación y el desarrollo humanos.

El arte del origen 
Después de haberse retirado del Teatro Ruso Gesher, Sammy se reencontró con su excolega rabino Baruch Brener, un actor, escritor, director, y exalumno del legendario director de teatro polaco innovador, teorista e investigador Jerzy Grotowski. Brener y Samir trabajaron juntos durante más de una década creando un lenguaje teatral único, que dejó un impacto duradero en cuanto al entendimiento de la narración dramática en teatro y en el entrenamiento de actores. Fundaron el Centro Multicultural de Investigación para teatro en Jerusalén, explorando El Arte del Origen como arte transformativo y su aplicación al arte del escenario. Juntos entrenaron a muchos actores en el estudio de actuación Nisan Native. Co-dirigieron varias obras originales, escritas y adaptadas por Baruch Brener, tales como: La Mujer que no Podía Arrodillarse – adaptación de los diarios Una Vida Interrumpida de Etty Hillesum; La Era de Genio – adaptación de The Cinnamon Shops por el escritor/pintor Bruno Schulz; El Viaje de los Pájaros – adaptación de El Coloquio de los Pájaros por el poeta místico persa Farid Ud-Din Attar; En el Umbral del Ojo – una adaptación de la novela José y sus Hermanos por Thomas Mann; Tristeza Madura – adaptación de una novela por Yaakov Gladstein Cuando Yash Llegó; Mesías – adaptación basada en las biografías de Gershom Sholem, Shabtai Tzvi & Walter Benjamin; La Historia de un Rey Humilde – una adaptación a la historia corta del Rabino Najman de Breslov, en la cual Samir actuó el papel principal, y por la cual su compañero también recibió el premio Margalit al mejor guion original.

El Alambique 
Sammy fundó el Centro de Educación Transformativa El Alambique en la Ciudad de México, respondiendo a la necesidad de actores locales de tener referencias más amplias en relación con la profesión de actuación. El Alambique busca reexaminar, como en el proceso alquímico, a través de experimentación y práctica, el proceso creativo. Hace énfasis en el proceso de transformación, transmutación, conducta y comportamiento del participante. La palabra Alambique es también usada metafóricamente para cualquier cosa que refina o transmute. La palabra viene del árabe: al anbīq que significa “quieto”. Su trabajo se enfoca principalmente en el desarrollo humano y la investigación hacia diferentes técnicas de actuación, que alude a la transformación de la energía y finalmente a la consciencia del artista. La pedagogía del centro se basa en un término que llamamos Entrenamiento Comprensivo: un extenso examen con un enfoque integrador, que evita adoptar cualquier técnica o método y al mismo tiempo impide que se desarrolle uno durante el proceso. El principal objetivo es provocar y aumentar las fuerzas creativas y la consciencia del participante. Fomentando una comprensión más amplia de sus gamas mentales y corporales.

Maud Robart 
El primer encuentro de Sammy con la Sra. Robart tomó lugar en el sur de Francia en 1999 cuando asistió a su taller, que para él terminó siendo una experiencia impactante; desde entonces continuó asistiendo y participando en sus talleres en toda Europa. Gran parte de su formación como artista, actor, e individuo, está fuertemente influenciado por sus enseñanzas y por los fundamentos de su trabajo. Su relación laboral se mantiene hasta el día de hoy. 

Maud Robart es una artista y maestra experta cuyas investigaciones de toda la vida se basan en su experiencia directa con las prácticas tradicionales de su Haití nativa. Es cofundadora del grupo artístico Saint-Soleil. El primer encuentro de Robart con Jerzy Grotowski, el famoso director e investigador polaco, tomó lugar en 1977 en Haití. Subsecuentemente, se convirtió en cocreadora del proyecto “El Teatro de las Fuentes” (Theatre of Sources) en Haití y Polonia de 1978 a 1980, dirigido por Grotowski. La posición de Robart es significativa y muy particular ya que fue la única colaboradora involucrada en todas las fases post-teatrales de investigación de Jerzy Grotowski, desde “El Teatro de las Fuentes” hasta The Work Center.

Desde 1994, Maud Robart ha estado realizando investigaciones prácticas sobre cantos integrando múltiples vías de exploración. Esta investigación está principalmente enfocada en las prácticas de canciones de ritual afro-haitianas y en las técnicas interpretativas intrínsecamente asociadas a dichas canciones. Estas sesiones extienden su búsqueda de métodos a través de los cuales las formas artísticas asociadas con rituales arcaicos pueden ser profundamente entendidas y aplicadas exitosamente en un contexto moderno. 

Maud Robart ha presentado su investigación en universidades y varios países, en reuniones abiertas, seminarios, y durante conferencias multidisciplinarias e internacionales. 

“La Sra. Robart es una investigadora tradicional. Tradicional, pero no en el sentido de conservadora, rígida, detenida en el pasado o en alguna región geográfica; e investigadora, pero en un sentido que va más allá del contexto académico del término. Entiende la tradición como un hilo que corre por los corazones de los hombres y mujeres de todos los tiempos, y una línea atemporal que nos conecta con nuestros antecesores y con generaciones futuras; una corriente de conocimiento y sabiduría siempre viva y dinámica. La Sra. Robart identifica la acción de investigación con el trabajo de un explorador, alguien que busca señales y rastros – que son vitales para ella y su gente; alguien ofreciendo un servicio por su comunidad y la tradición. Creció en la tradición haitiana: sus recursos náuticos son cantos haitianos, y los movimientos corporales conectados a ellos. Su trabajo es una exploración sobre lo que uno puede sinceramente compartir con otras personas, no se enfoca en lo externo y superficial, se dirige hacia la vida interna de cada individuo. Su trabajo no tiene un llamado ‘método’ o ‘sistema’, pero tiene una pedagogía, un enfoque para provocar relaciones, aperturas y encuentros.” (Cita de Pablo Jiménez masters digree).

El Sol de la Fe 
Al llegar al hospital con su esposa, quien llevaba 9 meses embarazada con su primer hijo, descubrieron que su bebé había fallecido antes de su nacimiento. Como resultado de haber perdido a su primer hijo, Sammy comenzó a escribir su experiencia personal en relación con esta pérdida. Descubrió su pasión por la escritura y a través de la persistencia e inspiración de un amiga cercana decidió reeditar el libro y publicarlo. El Sol de la Fe es un libro testimonial filosófico escrito por la necesidad de conmemorar la muerte de su hijo. Está expresado a través de prosa contemplativa y poesía, acompañado de cartas escritas por amigos y familiares en respuesta a una que él escribió desde la habitación del hospital un día después de la impactante pérdida. En esta carta pide a sus amigos que se abstengan de visitarlos y, en lugar de ello, le otorguen a él y a su esposa siete días para vivir su duelo en paz como lo asigna su tradición árabe. 

El Sol de la Fe mantiene una estructura dramática que trata la cuestión de la identidad y la revitalización de la fe, de perder a un ser querido y las diversas formas de sobrellevarlo. Revela las diferentes, y a veces controvertidas, formas tanto sociales como culturales de reaccionar, de pensamiento y de comportamiento frente a tremendos cambios inesperados que pueden no solo separarnos y alienarnos unos de otros, sino que podría terminar siendo peor que la misma muerte. Un testimonio intenso y estimulante de un corazón afligido viviendo en una sociedad con costumbres extrañas, que al final termina ofreciendo esperanza a cualquier lector. Dedicó el libro a su padre usando su nom de plum Iben Iben el Riff, que en árabe significa “el hijo del hijo del campo”, como tributo a su padre Nabih Muhyiddin Sarhan conocido por la gente como Iben el Riff, que en árabe significa “el hijo del campo”. “Un libro extraordinariamente valiente y conmovedor, de tristeza y transfiguración que perfectamente nos recuerda la palabra del poeta William Blake: ‘Bajo cada pena y languidez mana una alegría de cordel de seda’. Jonathan Cott.

Teatro (actor) 
2012 – El Gran Inquisidor, de Dostoyevsky (dirigido por Peter Brook) – Jesús

2004 – La Historia de un Rey Humilde, por el Rabino Najman de Breslov – El hombre 	sabio, actor y director

2001 – Yerma, por Federico García Lorca – Juan 

2005 – Salomé, por Oscar Wilde – El soldado

1999 – Alí Babá y los 40 Ladrones – El Demonio – actor y director

1998 – Lo Inexplicable – show de danza experimental – actor y director

1998 – Don Juan, por Moliere – Don Juan

1997 – El Libro de la Selva, por Rudyard Kipling – Kaa

1996 – Un Mes en el Campo, por Turguénev – Dr. Shpigelski

1996 – El Crisol, por Arthur Miller – Reverendo Hale

1996 – El Burgués Gentilhombre, por Moliere – Cliant

1996 – Le Baruffe Chiozzotte, por Carlo Goldoni – Titta-Nane

Teatro (director) 
2009 – La Mujer que no Podía Arrodillarse – adaptación de los diarios de Una Vida Interrumpida de Etty Hillesum 

2008 – La Era de Genio – adaptación de The Cinnamon Shops, por el escritor/pintor Bruno Schulz 

2008 – El Coloquio de Los Pájaros – adaptación de La Conferencia de los Pájaros, por el poeta místico persa Farid Ud-Din Attar 

2008 – En el Umbral del Ojo – una adaptación de la novela José y sus Hermanos, por Thomas Mann 

2007 – Tristeza Madura – adaptación de una novela Cuando Yash Llegó, por Yaakov Gladstein 

2006 – Mesías – adaptación basada en las biografías de Gershom Sholem, Shabtai Tzvi & Walter Benjamin

2004 – La Historia de un Rey Humilde – una adaptación de la historia corta del Rabino Najman de Breslov

2000 – Alí Babá y los 40 Ladrones – Mediterranean Commedia (dell’arte)

1997 – Monodrama Burlesco – en el teatro Schaubühne, Berlín

Cine (actor) 
2014 – El Túnel, codirector con Daniel Gruener, escritor y actor

2009 – Ágora, director Alejandro Amenábar

2008 – Red de Mentiras, director Ridley Scott

2006 – Munich, director Steven Spielberg

2006 – El Nacimiento, directora Catherine Hardwick

2004 – El Arenero de Dios, director Doron Eran

2003 – Extraños, directores Erez Tadmor & Guy Native

2001 – El Cuerpo, director Jonas MacCord

2000 – Asphalt Zahov, director Dani Verete

1992 – Más Allá de los Muros, director Uri Barabash

1992 – Rehenes, director David Wheatly

1991 – Cup Final, director Eran Riklis

Proyectos Independientes 

 Dirigió en la Universidad de Artes Visuales y Teatro (Teatron Hazuti).
 Dirigió un monodrama en el teatro “Showbbude” en Berlín. 
 Actuó en un show de movimiento y danza con la artista bailarina Anat Shamgar en el Teatro Habama “Lo Inexplicable”.
 Realizó talleres introduciendo “el oficio del arte como mediador” en la YMCA, un seminario para actores mixtos Árabes y Judíos. 
 Dirigió un monodrama en el Teatro Khan, una historia del poeta judío Shy Agnon.
 Realizó talleres de mimos y payasos. 
 Realizó una investigación y un entrenamiento de dos años con máscaras de dell’arte en el Teatro Psik. 
 Fue coinvestigador y asistente en un proyecto internacional realizado por Maud Robart: una investigación práctica para la experiencia directa de los cantos vibratorios tradicionales (afro-haitianos). 
 Fundó el Proyecto de Investigación Artística (Research Art Project, RAP) – un estudio activo alternativo trans-disciplinario para actores en México.

Investigación y colaboración 
2012-2015 El Alambique – Centro de Educación Transformativa (México).

2012-2014 Proyecto de Investigación Artística – Estudio activo para actores (México). 

2006-2009 Commedia dell’arte – investigación y entrenamiento (Jerusalén). 

2007-2011 Centro de Investigación Multicultural – El Arte del Origen – Arte Transformativo, el estudio de la tradición y su aplicación al arte del escenario (Jerusalén). 

2006-2015 Investigador asociado de Maud Robart; una investigación práctica de la experiencia directa de los Cantos Vibratorios Tradicionales Afro Haitianos (Europa). 

2005-2011 Investigador asociado del Rabino / director / actor Baruch Brener – El Arte del Origen, investigación y estudio de la tradición (Jerusalén).

Escritor 
2015 – El Alquimista – guion

2014 – El Túnel – guion 

2014 – El Poder de la Verdad y la Identidad Oculta – autor

2014 – Lo que está por venir – obra de teatro

2012 – El Sol de la Fe – autor 

2011 – Muere Antes de Morir – guion

Referencias 
 Ficha de Sammi Samir

Actores de Israel
Actores de Egipto